

Computação e tecnologia 
 Origin (programa de computador)
 Origin (plataforma de distribuição digital), software da Electronic Arts

Música 
 Origin (banda) - dos Estados Unidos
 Origin (álbum) - da banda Evanescence
 Origins (álbum de Shaman), 2010
Origins (álbum de Imagine Dragons), 2018
 Origin Systems, desenvolvedora de jogos eletrônicos